Dunkjävle kan avse:
  Dunkjävle – bygdemål för Bredkaveldun
 Dunkjävle – bygdemål för Smalkaveldun